Sohn steht für:
 Sohn von Eltern, männliches Kind, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Kinder
 Sohn-Rethel (Malerfamilie)
 SOHN (S O H N, Christopher Taylor), österreichisch-englisches Musikprojekt
 -son, eine vaterseitige, patronyme Namensableitung als „Vatername-Sohn“

Sohn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sohn-Rethel (Maler) (1875–1958), deutscher Maler
 Alfred Sohn-Rethel (1899–1990), deutscher Nationalökonom
 Andreas Sohn (* 1959), deutscher Historiker
 Anton Sohn (1769–1840), deutscher Kirchenmaler und Terrakottakünstler
 Elena-Katharina Sohn (* 1979), deutsche Autorin, Coach und Beraterin
 Else Sohn-Rethel (1853–1933), deutsche Malerin, Zeichnerin und Sängerin
 Gunnar Sohn (* 1961), deutscher Publizist
 Sohn Hak-kyu (* 1947), südkoreanischer Politiker
 Hans-Joachim Sohn-Rethel (1905–1955), deutscher Schauspieler
 Hermann Sohn (1895–1971), deutscher Kunstpädagoge und Künstler
 Joachim Sohn (* 1968), deutscher Regisseur und Autor

 Karli Sohn-Rethel (1882–1966), deutscher Maler
 Sohn Kee-chung (1912–2002), japanischer Marathonläufer
 Lorenz Sohn (1895–1981), deutscher Politiker (SPD)
 Louis Bruno Sohn (1914–2006), österreichisch-amerikanischer Jurist
 Manfred Sohn (* 1955), deutscher Politiker (Die Linke)
 Michael Sohn (* 1957), deutscher Designer für Schienenfahrzeuge
 Michaela Sohn-Kronthaler (* 1969), österreichische evangelische Kirchenhistorikerin
 Ole Sohn (* 1954), dänischer Schriftsteller und Politiker
 Otto Sohn-Rethel (1877–1949), deutscher Maler
 Paul Sohn († 1939), deutscher Sportfunktionär
 Paul Eduard Richard Sohn (1834–1912), deutscher Maler
 Peter Sohn (* 1977), US-amerikanischer Animator, Synchronsprecher, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Peter P. J. Sohn (1939–2012), deutscher Maler, Fotograf und Aktionskünstler
 Sonja Sohn (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin und Aktivistin
 Wilhelm Sohn (1829–1899), deutscher Maler

Siehe auch:
 Der Sohn
 Ihr Sohn
 Soon
 Son
 Söhne
 Zohn